Заболо́тье — полузаброшенное село в Сасовском районе Рязанской области России. Входит в состав Каргашинского сельского поселения.

География 
Расположено на западе района, в 17 км от райцентра Сасово. В 2 км от села асфальтированная дорога из Каргашино заканчивается, поэтому населённый пункт не имеет связи с остальными поселениями по дороге с покрытием (этот фактор, отчасти и стал причиной исчезновения села). Находится на правом берегу реки, точнее на правом берегу водохранилища на реке Сенке.

Ближайшие населённые пункты:
 село Мокрое в 5,5 км к северу по грунтовой дороге;
 село Каргашино в 5 км к востоку по грунтовой и асфальтированной дороге;
 полузаброшенная деревня Малое Хреново в 5 км к юго-востоку по грунтовой дороге;
 село Чубарово в 7,5 км (2 км напрямую) к северо-западу по грунтовой дороге.

Население

Инфраструктура 
На 2012 год осталось два жилых дома (живут только в летний период), электричество и водоснабжение отсутствуют.
Ранее существовала деревянная церковь Казанской Иконы Божией Матери. Сейчас на её месте поставлен памятный крест, сохранилось кладбище.

Известные уроженцы 
 Варфоломеев, Дмитрий Фёдорович — инженер-химик-технолог — Свободная энциклопедия Урала.

Примечания 

Населённые пункты Сасовского района